Northumberland bezeichnet:

 Northumberland, Grafschaft und Unitary Authority im Norden Englands

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Northumberland (New Hampshire)
 Northumberland (New York)
 Northumberland (Pennsylvania)

Schiffe:
 mehrere Schiffe namens HMS Northumberland

Adelstitel:
 Earl of Northumberland
 Duke of Northumberland

Siehe auch:
 Northumberland County (Begriffsklärung)